Zeska ist der Name von:

 Carl von Zeska (1819–1901), deutscher Fotograf
 Carl von Zeska (1862–1938), österreichischer Schauspieler
 Philipp Zeska (1896–1977), österreichischer Kammerschauspieler
Theodor von Zeska (1894–1965), deutscher Schriftsteller und Staatsbeamter

Siehe auch:
 Ceska